

Persone
 Andrzej Stanisław Załuski – vescovo polacco
 Józef Andrzej Załuski – bibliotecario e politico polacco

Altro
 Biblioteca Załuski – antica biblioteca di Varsavia
 Załuski – comune rurale polacco